Brenneisen steht für
 Brenneisen (Lockenwickler), siehe Calamistrum
 Brenneisen (Chirurgie), siehe Kauterisation

Brenneisen ist der Familienname folgender Personen:
 Hartmut Brenneisen (* 1956), deutscher Hochschullehrer und Autor 
 Jakob Brenneisen (1869–1947), Bayerischer Landtagsabgeordneter (BVP)
 Nadja Brenneisen, Schauspielerin
 Otto Brenneisen (1890–1957), deutscher Glasmaler
 Tina Brenneisen (* 1977), deutsche Comiczeichnerin, Illustratorin und Autorin
 Ute Brenneisen (* 1962), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Werner Brenneisen (1927–2005), deutscher bildender Künstler und Glasmaler
 Wolfgang Brenneisen (* 1941), deutscher Dichter

Brenneysen ist der Familienname folgender Personen:
 Enno Rudolph Brenneysen (1669–1734), ostfriesischer Kanzler

Siehe auch:
 Brenneis
 Brandzeichen